Die Dutch Open 2012 im Badminton fanden vom 9. bis zum 14. September 2012 im Topsportcentrum Almere, Pierre de Coubertinlaan 7, Almere statt. Der Referee war Nils-Petter Johansen aus Norwegen. Das Preisgeld betrug 50.000 US-Dollar, wodurch das Turnier in das BWF-Level 3B eingeordnet wurde. Das Turnier gehörte zum BWF Grand Prix 2012.

Herreneinzel

Setzliste 
  Przemysław Wacha (3. Runde)
  Ville Lång (1. Runde)
  Dmytro Zavadsky (Viertelfinale)
  Andre Kurniawan Tedjono (Viertelfinale)
  Yuhan Tan (3. Runde)
  Anand Pawar (nicht angetreten)
  Eric Pang (Champion)
  Dicky Palyama (Finalist)
  Dieter Domke (Halbfinale)
  Scott Evans (Viertelfinale)
  Vladimir Malkov (nicht angetreten)
  Rasmus Fladberg (1. Runde)
  Emil Holst (Halbfinale)
  Petr Koukal (3. Runde)
  Christian Lind Thomsen (Viertelfinale)
  Rune Ulsing (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Yao Jie (2. Runde)
  Linda Zechiri (2. Runde)
  Kristína Gavnholt (Champion)
  Michelle Chan (2. Runde)
  Salakjit Ponsana (nicht angetreten)
  Chloe Magee (Viertelfinale)
  Sashina Vignes Waran (nicht angetreten)
  Karina Jørgensen (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Łukasz Moreń / Wojciech Szkudlarczyk (Halbfinale)
  Christian Skovgaard / Mads Pieler Kolding (nicht angetreten)
  Jorrit de Ruiter / Dave Khodabux (2. Runde)
  Ronan Labar / Mathias Quéré (nicht angetreten)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Emma Wengberg / Emelie Lennartsson (Viertelfinale)
  Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta (Viertelfinale)
  Selena Piek / Iris Tabeling (Champion)
  Steffi Annys / Séverine Corvilain (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Anthony Dumartheray / Sabrina Jaquet (Halbfinale)
  Baptiste Carême / Audrey Fontaine (2. Runde)
  Wojciech Szkudlarczyk / Agnieszka Wojtkowska (Viertelfinale)
  Ronan Labar / Laura Choinet (1. Runde)
  Mads Pieler Kolding / Kamilla Rytter Juhl (Champion)
  Marcus Ellis / Gabrielle White (Finalist)
  Markis Kido / Pia Zebadiah (Halbfinale)
  Dave Khodabux / Selena Piek (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierergebnisse 2012

2012
BWF Grand Prix 2012
Badmintonwettbewerb in Almere